Andrés Sánchez puede referirse a:

 Andrés Sánchez Hernández (n.1975), político ecologista español.
 Andrés Sánchez León (n.1987), futbolista venezolano.
 Andrés Sánchez Magallanes (1810-1865), militar mexicano.
 Andrés Sánchez Marín (n.1961), piloto español de motociclismo.
 Andrés Sánchez Pascual (n.1936), filósofo español.
 Andrés Sánchez Redondo (n.1969), narrador español.
 Andrés Sánchez Robayna (n.1952), poeta español.